Золотой конёк Загреба 2011 () — 44-ый международный турнир по фигурному катанию прошедший в столице Хорватии — Загребе. Организованы соревнования хорватской федерацией фигурного катания.

Спортсмены соревновались в категориях: мужское и женское фигурное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир прошёл с 8 по 11 декабря 2011 года.

Результаты

Мужчины 

 WD = снялся с соревнований

Женщины

Пары 

 WD = снялись с соревнований

Танцы

Расписание 
 9 декабря 2011 года	
 13:00 — Короткий танец
 15:00 — Короткая программа (пары)
 18:00 — Короткая программа (мужчины)
 18:30 — Церемония открытия
 21:30 — Короткая программа (женщины)

 10 декабря 2011 года	
 13:00 — Произвольная программа (мужчины) 
 16:30 — Произвольная программа (пары)
 17:30 — Произвольный танец
 19:30 — Произвольная программа (женщины)

Примечания

Ссылки 
 Расписание и результаты турнира 2011 года
 «Zlatna pirueta Zagreba» на сайте хорватской федерации конькобежцев 

2011 год в фигурном катании
Золотой конёк Загреба
Фигурное катание в сезоне 2011/2012
Декабрь 2011 года
Спорт в Хорватии в 2011 году